Clark County Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Clark County Airport (Indiana)
 Clark County Airport (South Dakota)
 Clark County Airport (Washington)